Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 15 — 18 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Антюх не смогла попасть на игры, так как российские легкоатлеты не были допущены к участию на Олимпиаде из-за допингово скандала. Из медалистов Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2015 года принимала участие только чешская спортсменка Зузана Гейнова.

Лидером сезона была представительница США Далайла Мухаммад с временем 52,88 секунд, она и завоевала золото Олимпийских игр. Второй к финишу пришла датская спортсменка Сара Петерсен, обновившая свой же национальный рекорд, замкнула тройку ещё одна американка Эшли Спенсер.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые три спортсменки с каждого забега (Q) и шесть с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы 
Квалификационный норматив: первые две спортсменки с каждого забега (Q) и две с лучшим временем (q) проходят в финал.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Бег с барьерами на Олимпийских играх